NJ har flere betydninger:

 New Jersey
 Nordjyske Jernbaner